Новые Чукалы — название населённых пунктов:

Россия 
 Новые Чукалы — деревня в Дрожжановском районе Татарстана.
 Новые Чукалы — деревня в Шемуршинском районе Чувашии.